Wolfgang Waldner ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Waldner (Theologe) († 1583/1591), österreichischer Theologe 
 Wolfgang Waldner (Politiker, I), deutscher Bergbeamter und Politiker (CSU) 
 Wolfgang Waldner (Politiker, 1954) (* 1954), österreichischer Kulturmanager, Diplomat und Politiker (ÖVP)